Grecia (plaats), plaats in Costa Rica
 Grecia (kanton), kanton in Costa Rica